Pomares pode ser:

 Pomares (Arganil) - freguesia no concelho de Arganil, Portugal
 Pomares (Pinhel) - freguesia do concelho de Pinhel, Portugal
 Aparicio Pomares (distrito), no Peru
 Pomares (álbum) - álbum de Chico Chico

Ver também
 Pomar

Desambiguação
Desambiguações de topônimos